Prvu hrvatsku kuglačku ligu za 2011./12., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je osvojio "Konikom" iz Osijeka.

Prva liga 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr, rezultati  
 zg-kuglanje.hr

Druga liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica

Jug 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Sjever 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Zapad 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr  
 "Glas Istre"

Treća liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica  
 kuglacki-savez-os.hr

Sjever - Bjelovar 

 Izvori:  
 kkciglenica.com, KK "Ciglenica"  
 kkciglenica.com, waback arhiva

Zapad 

 Izvori:  
 "Glas Istre"  
 kk-policajac.hr, "Policajac" Ogulin, 22. kolo i ljestvica  
 kk-policajac.hr, "Policajac" Ogulin

Četvrti stupanj

4. liga - Zona Karlovac 

 
Izvori:  
 rakovica.net, Kuglački klub Rakovica

4. liga - Zona Osijek 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Regionalna liga Zagreb 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr  
  zg-kuglanje.hr, ljestvica  
  zg-kuglanje.hr, rezultati

Ostale ige 
 Gradska liga Đakovo 2011./12., kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Slavonski Brod 2012. - prvi dio, kuglanjesb
 Gradska liga Slavonski Brod 2012. - finale, kuglanjesb
 1. Divlja liga Osijek 2011./12., kuglacki-savez-os.hr
 2. Divlja liga Osijek 2011./12., kuglacki-savez-os.hr

Unutrašnje poveznice 
 Prva hrvatska kuglačka liga

Vanjske poveznice 
 zg-kuglanje.hr, Zagrebački kuglački savez 
 kuglacki-savez-os.hr, Kuglački savez Osječko-baranjske županije

Izvori 
 
  

2011-12